Number Ones, une compilation de Michael Jackson sortie en 2003 ;
 Number Ones, un DVD regroupant des clips de Michael Jackson sorti en 2003 ; 
 Number Ones, une compilation de Stevie Wonder sortie en 2007 ; 
 Number Ones, une compilation de Janet Jackson sortie en 2009 ;

 Number 1's, une compilation de Mariah Carey sortie en 1998 ;
 Number 1's, une compilation du groupe Destiny's Child sortie en 2005.

Voir aussi